Antoine Dumas de Manse († 1684), chef d'escadre des galères ;
 Antoine Dumas (1932-2020), est un artiste peintre, récompensé en 1999 par l’académie des Grands Québécois.
 L’abbé Antoine Dumas (1909 † 1969) est un prêtre, résistant durant la Seconde Guerre mondiale ;